Fissura o escletxa (geologia), obertura natural d'una massa rocallosa en forma d'esquerda o escletxa 
 Fissura o escletxa, obertura irregular entre dues peces mal encaixades
 Fissura anal, ruptura o esquinçament en la pell del canal anal
 Fissura palatina o fissura labial, aquell llavi superior amb una fissura congènita que recorda el nas de les llebres
 Fissura volcànica, fractura volcànica lineal a través de la qual surt la lava, normalment sense activitat explosiva